Azzano Mella — comuna italiana da Lombardia
 Azzano d'Asti — comuna italiana do Piemonte
 Azzano Decimo — comuna italiana da Friuli-Veneza Giúlia
 Azzano San Paolo — comuna italiana da Lombardia
 Castel d'Azzano — comuna italiana do Vêneto

Desambiguações de topônimos